Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Barcelona Open Banc Sabadell 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler in der Einzelkonkurrenz, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. In der Doppelkonkurrenz wurde auch ein Platz im Haupttableu vergeben. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Einzel- sowie vier Paarungen an der Doppelqualifikation teil. Diese fanden am 22. und 23. April 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 171 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 186 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Barcelona